Полле:

 Полле — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Полле, Виктор Флоранс (; 1811—1882) — французский живописец и гравёр.
 Полле, Давид (род. 1988) — бельгийский футболист, нападающий клуба «Шарлеруа».
 Полле, Франсуаза (род. 1949) — французская певица (сопрано).

См. также 
 Поле

Примечания